Abu al-Hasan Ali peut désigner :
 Abû al-Hasan `Alî ben `Uthmân, sultan mérinide du Maroc de 1331 à 1351 ;
 Abû al-Hasan `Alî ben Sa`d, émir de nasride de Grenade de 1464 à 1482 et de 1483 à 1485.